Tschapajewka (ukrainisch ; russisch  – abgeleitet vom sowjetischen Bürgerkriegshelden Wassili Iwanowitsch Tschapajew) ist der Name:

 eines Flusses in Russland, siehe Tschapajewka

mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Tschapajewka (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Rowenky, siehe Tschapajewka (Rowenky) (offiziell seit 2016 Salisnytschne/Залізничне)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Selene (Sachnowschtschyna)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Kalyniwka (Krassyliw)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Kriwyj Rih, siehe Stepowe (Kriwyj Rih)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Losuwatske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Blahodatne (Schyroke)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha, siehe Kalynowe (Taraschtscha)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Schtschaslywe (Beresanka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, Landratsgemeinde Kujalnyk, siehe Malyj Kujalnyk
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, Landratsgemeinde Tschapajewka, siehe Stawky (Podilsk)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Dibrowa (Dykanka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Malzi
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka, siehe Malyniwka (Semeniwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Marjaniwka (Welyka Bahatschka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Woskressenka (Polohy)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Tokmak, siehe Blahodatne (Polohy)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Wilnjansk, siehe Tarassiwka (Saporischschja, Petro-Mychajliwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Schytomyr, Rajon Luhyny, siehe Mykolajiwka (Luhyny)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche, siehe Panskyj Mist
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Blahodatne (Solotonoscha)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Nadrossja
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Mali Korostiwzi
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Sadowe (Mena)